Le Nedjm Club Baladiat El Affroun (en ), plus couramment abrégé en NCB El Affroun ou en NCBEA, est un club algérien de football fondé en 1947 et basé dans la ville d'El Affroun, dans la wilaya de Blida.

Histoire 

Le club du NCBEA évolue lors des années 1990 en Division 2 et Division 3 algérienne.

Actuellement, le club joue en division régionale I (D5).

Parcours

Classement en championnat par année 

 1962-63 : D2, Critérium Régional Gr., 
 1963-64 : D?, 
 1964-65 : D?, 
 1965-66 : D?, 
 1966-67 : D?, 
 1967-68 : D?, 
 1968-69 : D?, 
 1969-70 : D?, 
 1970-71 : D?,    
 1971-72 : D?, 
 1972-73 : D?, 
 1973-74 : D?,  
 1974-75 : D?,  
 1975-76 : D?, 
 1976-77 : D?,   
 1977-78 : D?, 
 1978-79 : D?, 
 1979-80 : D?, 
 1980-81 : D?, 
 1981-82 : D?, 
 1982-83 : D?, 
 1983-84 : D?, 
 1984-85 : D?, 
 1985-86 : D?,  
 1986-87 : D?, 
 1987-88 : D?,  
 1988-89 : D?, 
 1989-90 : D4, Division d'honneur Centre Gr, 
 1990-91 : D3, Régional Centre, 
 1991-92 : D3, Régional Centre, 
 1992-93 : D3, Régional Centre, 
 1993-94 : D2, Division 2 Centre, 
 1994-95 : D2, Division 2 Centre, 
 1995-96 : D2, Division 2 Centre, 
 1996-97 : D3, Régional Centre, 
 1997-98 : D?, 
 1998-99 : D?, 
 1999-00 : D?, 
 2000-01 : D?, 
 2001-02 : D?, 
 2002-03 : D?, 
 2003-04 : D?, 
 2004-05 : D?, 
 2005-06 : D?, 
 2006-07 : D?, 
 2007-08 : D?, 
 2008-09 : D?, 
 2009-10 : D?, 
 2010-11 : D?,  
 2011-12 : D?, 
 2012-13 : D?, 
 2013-14 : D5, Régional 1 Blida, 
 2014-15 : D5, Régional 1 Blida, 
 2015-16 : D5, Régional 1 Blida, 
 2016-17 : D5, Régional 1 Blida, 
 2017-18 : D5, Régional 1 Blida, 
 2018-19 : D5, Régional 1 Blida, 
 2019-20 : D5, Régional 1 Blida, 
 2020-21 : D5, Saison Blanche

Parcours du NCBA en coupe d'Algérie

Notes et références 

Club de football en Algérie
Club de football fondé en 1947
Wilaya de Blida